Фряново — топоним:

 Фряново — посёлок городского типа в Щёлковском районе Московской области;
 Городское поселение Фряново — муниципальное образование в Щёлковском районе Московской области;